Ribbentrop může znamenat:

 Friedrich von Ribbentrop (1768 – 1841) – pruský generál
 Joachim von Ribbentrop (1893 – 1946) – německý politik a ministr zahraničí
 Pakt Ribbentrop–Molotov (1939)
 Alexander Michael von Ribbentrop (* 1955) – německý spisovatel a potomek Friedricha von Ribbentrop
 Rudolf von Ribbentrop (1921–2019) – důstojník SS, syn Joachima von Ribbentropa

Německá příjmení